Нюссо — деревня в Пореченской волости Великолукского района Псковской области 
 Нюссо — озеро в Великолукском районе Псковской области